Хумилтепек има више значења:

 Хумилтепек (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Хумилтепек (Окуитуко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику